Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato battuto nel terzo turno da Aleksandr Dolgopolov.

Novak Đoković ha battuto in finale Roger Federer 3–6, 6–3, 7–63.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (terzo turno)
  Novak Đoković (campione)
  Stanislas Wawrinka (quarto turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Andy Murray (quarto turno)
  Juan Martín del Potro (ritirato)
  Roger Federer (finale)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Tommy Haas (quarto turno)
  John Isner (semifinale)
  Fabio Fognini (quarto turno)
  Michail Južnyj (ritirato)
  Grigor Dimitrov(terzo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)

  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Jerzy Janowicz (secondo turno)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Ernests Gulbis (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Florian Mayer (secondo turno, ritirato)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (semifinale)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Fernando Verdasco (quarto turno)
  Ivan Dodig (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Daniel Kosakowski (primo turno)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)

  Peter Polansky (primo turno)
  Samuel Groth (primo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
<li>  John-Patrick Smith (primo turno)

Lucky loser 

  David Goffin (primo turno)
  James Ward (secondo turno)

<li>  Evgenij Donskoj (terzo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)

  Jack Sock (primo turno)
<li>  Rhyne Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2014
ATP World Tour 2014